Sūduva Mariampol (lit. Futbolo Klubas Sūduva) – litewski klub piłkarski z siedzibą w Mariampolu. Trzykrotny mistrz Litwy (2017, 2018, 2019) oraz trzykrotny zdobywca pucharu Litwy (w 2006, 2009 i 2019).

Bilans ligowy

Sukcesy 
 Mistrzostwo Litwy: 2017, 2018, 2019
 Wicemistrzostwo Litwy: 2007, 2010, 2020
 Puchar Litwy: 2006, 2009, 2019
 Super Puchar Litwy: 2009, 2018, 2019, 2022

Skład 2023 
Stan na 19 stycznia 2023. (alyga.lt)

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

 
Litewskie kluby piłkarskie
Sport w Mariampolu
Kluby piłkarskie założone w 1968